Almenno puede referirse a:
Almenno San Bartolomeo, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.
Almenno San Salvatore, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.